Гренвиль Левесон-Гоуэр:
 Левесон-Гоуэр, Гренвиль, 1-й граф Гренвиль (1773—1846) — английский дипломат начала XIX века.
 Левесон-Гоуэр, Гренвиль, 2-й граф Гренвиль (1815—1891)
 Левесон-Гоуэр, Гренвиль, 3-й граф Гренвиль (1872—1939) — британский дипломат.